Luis Fernando Gaviria Trujillo (Pereira, Risaralda, 12 de mayo de 1960) es un biólogo colombiano. Es hermano del expresidente César Gaviria Trujillo y por tanto incurre en Nepotismo. Es biólogo de la Universidad Pontificia Javeriana. Fue fundador y primer decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde actualmente se desempeña como Rector, fue presidente del Consejo Superior, asesor de la anterior rectoría y Administrador Ambiental Honoris Causa de la UTP. Se desempeñó como director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y además fue viceministro del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Pastrana. Ha estado vinculado al sector de agroindustria, hidrocarburos y minería.

Referencias 

Nacidos en Pereira
Biólogos de Colombia
Rectores de universidades de Colombia